Следующий список «автомобилей Audi», включает ранее производимые модели и те которые производятся в настоящее время, а также концептуальные и модели ограниченной серии. Компания входит в Volkswagen Group, нынешний владелец которой Volkswagen AG.

Модельная хронология
Ниже приведены модели, отсортированные по году внедрения.

1960-е
 Audi 60 (1965–1972)
 Audi 100 (1968–1978)

1970-е

 Audi 50 (1974–1978)

 Audi 80 (1972–1978)
 Audi 80 (1978–1986)
 Audi 100 (1976-1983)
 Audi 100 Coupé S (1967–1974)
 Audi 200 5T (1979–1984)

1980-е

 Audi 80 (1986–1991)
 Audi 80 quattro (1980–1987)
 Audi 90 (1984–1987)
 Audi 90 (1986–1991)

 Audi 100 (1982–1990)
 Audi 100 Duo (hybrid) (1989)
 Audi 200 (1983-1991)
 Audi Coupe GT (1980–1987)
 Audi Coupe (1988–1995)
 Audi Sport quattro (1983–1984)
 Audi V8 (1988–1995)

1990-е

 Audi 80 (1991–1996)

 Audi 100/A6 (1991–1998)
 Audi A2 (1999–2006)
 Audi A3 (1996–2003)
 Audi A4 (1994–2001)
 Audi A4 Duo (hybrid) (1997)
 Audi A6 (1994–1997)
 Audi A6 (1997-2005)
 Audi A8 (1994–2003)
 Audi Cabriolet (1990–2000)
 Audi TT Coupe (1998–2006)
 Audi TT Roadster (1999–2006)

2000-е

 Audi A3 (2003–2013)
 Audi A3 Sportback (2005–)

 Audi A4 (2001–2007)
 Audi A4 Cabriolet (2001–2005)
 Audi A4 (2004-2009)
 Audi A4 Cabriolet (2005–2009)
 Audi A4 (2007–2015)
 Audi A4 allroad quattro (2009–)
 Audi A5 (2007–2016)
 Audi A6 (2004–2008)
 Audi A6 allroad quattro (2000-2006)
 Audi A6 (2008–2011)
 Audi A6 allroad quattro (2006–2011)
 Audi A6 Cabriolet (2008–)
 Audi A8 (2003–2010)
 Audi Q5 (2008–2017)
 Audi Q7 (2005–2015)
 Audi TT (2006–2014)
 Audi TT 2.0 TDI quattro (2008–)
 Audi R8 (2007-2015)
 Audi R8 V10

2010-е
 Audi A1 (2010–2018)
 Audi A1 (2018-)
 Audi A3 (2012-2020)
 Audi A4 (2015—) 
 Audi A4 allroad quattro (2016-)
 Audi A5 (2017—)
 Audi A6 (2011-2018)
 Audi A6 allroad quattro (2012-2019)
 Audi A6 (2018-)
 Audi A6 allroad quattro (2019-)
 Audi A7 (2010—2018)
 Audi A7 (2018—)
 Audi A8 (2010—2018)
 Audi A8 (2018—)
 Audi e-tron (2018-)
 Audi e-tron Sportback (2019-)
 Audi Q2 (2017—)
 Audi Q2L (2019-)
 Audi Q3 (2011-2018)
 Audi Q3 (2018-)
 Audi Q3 Sportback (2019-)
 Audi Q5 (2017-)
 Audi Q5L (2017-)
Audi Q7 (2015—)
Audi Q8 (2018—)
 Audi R8 (2015—)
 Audi TT (2014—)

2020-е

 Audi A3 (2020-)
 Audi e-tron GT (2020-)
 Audi Q4 e-tron (2021-)
 Audi Q4 Sportback e-tron (2021-)
 Audi Q5 Sportback (2020-)
 Audi Q5 e-tron (2022-)
 Audi Q6 (2022-)
 Audi Q8 e-tron (2022-)
 Audi Q8 Sportback e-tron (2022-)

Модели S и RS

Электрические модели

Гибридная силовая установка:
 Audi A1 Sportback Concept
 Audi A4 TDI Concept E

Полностью электрические модели:
 Audi e-tron Concept Supercar

Ранее производившиеся

1965–1988

1991–2010

Концепткары

1981–2001

2003–2007

2008–2009

2010–2011

Исторические модели

1910–1928

1928–1940

Гоночные модели

Le Mans болиды

Двигатели

Бензин

Дизель

Примечания

 
Автомобили Audi
Ингольштадт